Kräuterbach ist ein Gewässername:

 Kräuterbach (Als), linker Zufluss der Als in Neuwaldegg, Hernals, Wien
 Kräuterbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Haibach, Stadtteil Innstadt, kreisfreies Passau, Bayern
 Kräuterbach (Kropfbach), rechter Zufluss des Kropfbachs (zur Loisach) bei Buchenried, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern 
 Kräuterbach (Lassingbach), linker Zufluss vom Großen Kreuzbergs des Lassingbachs (zur Salza) vor Klaus, Gemeinde Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kräuterbach (Traisen), rechter Zufluss vom Türnitzer Höger der Traisen in Lehenrotte, Markt Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich